Yolo kan syfta på:

 Yolo (motto) – akronym för you only live once
 Yolo (sång) – en singel av komedi- och hiphopgruppen The Lonely Island, 2013
 Yolo (Simpsons-avsnitt) – avsnitt fyra från säsong 25 av TV-serien Simpsons, 2013
 Yolo (Scandal-avsnitt) – avsnitt nio från säsong tre av TV-serien Scandal, 2013
 Yolo, Kalifornien, ort i Kalifornien, USA

Se även 
 Yolo County